Death of a Superhero bezeichnet:

 den Originaltitel des Romans Superhero von Anthony McCarten
 den Originaltitel von dessen Verfilmung mit dem deutschen Titel Am Ende eines viel zu kurzen Tages

Siehe auch:
 Superheld
 Superhero
 Der Tag, an dem Superman starb